Шароя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Шароян, Амалия (род. 1988) — армянская легкоатлетка.
 Шароян, Владимир Бейбутович (1947—2014) — советский футболист, советский и армянский футбольный судья.
 Шароян, Роланд Даниелович (род. 1952) — армянский государственный деятель.